Andreas Fellinger (* 3. August 1971 in Wien) ist ein ehemaliger österreichischer Fußballschiedsrichter und Schiedsrichterassistent. Er wurde ab dem 1. Jänner 2001 auf der Liste der FIFA-Schiedsrichterassistenten geführt. Fellinger ist Mitglied des Wiener Fußball-Verbandes und gehört dem Wiener Schiedsrichterkollegium an. Er kam in der höchsten österreichischen Fußball-Spielklasse, der Bundesliga sowie in internationalen Spielen zum Einsatz.

Karriere 

Ohne zuvor nennenswert vereinsmäßig Fußball gespielt zu haben – es stehen lediglich zwei Jahre beim SC Nord Wien zu Buche –, legte Andreas Fellinger 1988 im Alter von 17 Jahren die Schiedsrichterprüfung ab. Nachdem er anfänglich nur bei Nachwuchsspielen zum Einsatz kam, durfte er mit Erreichen des 18. Lebensjahres auch Spiele von Kampfmannschaften in der Unterklasse leiten. Durch gute Leistungen konnte sich Fellinger sukzessive bis in die Wiener Liga empor arbeiten. Am 29. August 1997 durfte Fellinger mit der Begegnung Prater SV gegen SR Donaufeld (1:1, 3:1 nach Verlängerung) sein erstes Spiel im ÖFB-Cup leiten. Ab der Saison 1998/99 konnte er sich für die Regionalliga Ost (dritthöchste Leistungsstufe) qualifizieren, wo er am 30. Oktober 1998 sein Debüt gab.

Parallel dazu kam Fellinger ab der Saison 1995/96 in der Nationalliga – erstes Spiel am 12. August 1995 SV Braunau gegen VSE St. Pölten (1:1) an der Seite von Wolfgang Sowa – und in der österreichischen Bundesliga – erstes Spiel am 6. Oktober 1995 FC Wacker Innsbruck gegen Grazer AK (1:1) bei Schiedsrichter Robert Sedlacek – als Linienrichter zum Einsatz. Ab der Saison 1996/97 wurde aufgrund einer Regeländerung der Linienrichter mit zusätzlichen Aufgaben und erweiterten Kompetenzen betraut, weshalb dieser nunmehr als Schiedsrichterassistent bezeichnet wurde.

Am 6. September 1997 konnte Fellinger seine internationale Karriere als Schiedsrichterassistent starten, als er in der Qualifikation zum UEFA-Pokal 1997/98 im Spiel FK Jablonec nad Nisou gegen FK Ağdam (5:0) an der Seite von Schiedsrichter Robert Sedlacek auflief. Nachdem die FIFA für internationale Einsätze eine Trennung zwischen Schiedsrichtern und Schiedsrichterassistenten verlangt, musste sich Fellinger in der Folge entscheiden, ob er im Profifußball seine Laufbahn als Assistent oder als Spielleiter einschlagen möchte. Fellinger entschied sich für den des Assistenten, weshalb er ab 2001 in den Kader der FIFA-Schiedsrichterassistenten aufgenommen wurde. In den beiden höchsten Spielklassen Österreichs kommt er deshalb nur als Assistent und als Vierter Offizieller zum Einsatz.

Wie sich in der Folge zeigte, hatte Fellinger damit die richtige Entscheidung getroffen, da er als Schiedsrichterassistent mit verschiedenen Schiedsrichtern zahlreiche Einsätze hatte. Neben Qualifikationsspielen zur Fußball-Weltmeisterschaft und zur Fußball-Europameisterschaft zählen die Einsätze in der UEFA Champions League, der UEFA Europa League (bzw. deren Vorgänger UEFA-Pokal) und im UEFA Intertoto Cup zu den Höhepunkten. Besonders herausragend war die Nominierung für die U-19-Fußball-Europameisterschaft 2005 in Nordirland, wo er in vier Spielen zum Einsatz kam. Darüber hinaus kam Fellinger neben der österreichischen Bundesliga in sieben nationalen Meisterschaften – Schweiz, Katar, Russland, Rumänien, Aserbaidschan, Saudi-Arabien und Ägypten – sowie im Ägyptischen Supercup als Schiedsrichterassistent zum Einsatz; etwas, das außer ihm noch kein anderer österreichischer Assistent geschafft hat.

Bei der am 2. Februar 2011 erfolgten Neuwahl des Wiener Schiedsrichterausschusses wurde Andreas Fellinger vom Kollegium zum Obmann-Stellvertreter gewählt. Zum neuen Obmann wurde mit 168:52 Stimmen der ehemalige Bundesligaschiedsrichter Johann Liebert gekürt, der Alexander Lechner ablöste. Am 16. Februar 2011 wurde diese Wahl vom Vorstand des Wiener Fußballverbandes bestätigt.

Internationale Einsätze

Als Schiedsrichterassistent 

Stand: 19. Mai 2011

Zusätzlich zu den hier aufgelisteten Spielen kommen noch zahlreiche Einsätze in internationalen Freundschafts- und Vorbereitungsspielen österreichischer Mannschaften, überwiegend im Wiener Raum.

Spielleitungen im ÖFB-Cup 

Stand: 19. Mai 2011

Privates 
Andreas Fellinger lebt in einer Lebensgemeinschaft und hat eine Tochter. Beruflich ist der gelernte Bankkaufmann Organisator beim italienischen Finanzdienstleistungs-Unternehmen Unicredit. Neben dem Sport im Allgemeinen zählen Gesellschaftsspiele und sein Freundeskreis zu seinen Hobbys.

Weblinks 

 weltfussball.at: Steckbrief Andreas Fellinger (abgerufen am 9. Mai 2011)
 transfermarkt.at: Profil Andreas Fellinger (abgerufen am 9. Mai 2011)

Einzelnachweise 

Fußballschiedsrichter (Österreich)
FIFA-Schiedsrichterassistent
Sportler (Wien)
Österreicher
Geboren 1971
Mann